Santai peut correspondre à :
 Le Xian de Santai, un district administratif de la province du Sichuan en Chine
 Santai, un astérisme de l'astronomie chinoise